Namanei bezeichnet in Osttimor:

 einen Suco in der Gemeinde Baucau, siehe Namanei
 einen Ort im Suco Hae Coni (Gemeinde Baucau), siehe Hae Coni
 eine Aldeia im Suco Maluro (Gemeinde Baucau), siehe Maluro
 Namanei (Macadique), eine Aldeia im Suco Macadique (Gemeinde Viqueque)
 Namanei (Ort, Macadique), ein Ort in der Aldeia in Macadique